

68001–68100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 68001 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 68002 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 68003 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 68004 ||  || 5 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 68005 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 68006 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 68007 ||  || 6 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 68008 ||  || 5 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 68009 ||  || 21 dez 2000 || Zeno || T. Stafford || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 68010 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 68011 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 68012 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 68013 ||  || 21 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 68014 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 68015 ||  || 22 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 68016 ||  || 22 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 68017 ||  || 22 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 68018 ||  || 25 dez 2000 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 68019 ||  || 22 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 68020 ||  || 28 dez 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 68021 Taiki ||  || 29 dez 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=022 bgcolor=#F1F1F1
| 68022 ||  || 21 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 68023 ||  || 21 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 68024 ||  || 22 dez 2000 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 68025 ||  || 29 dez 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 68026 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 68027 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 68028 ||  || 26 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || Phocaea || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 68029 ||  || 26 dez 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 68030 ||  || 29 dez 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=031 bgcolor=#FFD5EA
| 68031 ||  || 24 dez 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 68032 ||  || 26 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 68033 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 68034 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 68035 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 68036 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 68037 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 68038 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 68039 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 68040 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 68041 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 68042 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 68043 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 68044 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 68045 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 68046 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 68047 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 68048 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 68049 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 68050 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 68051 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 68052 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 68053 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 68054 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 68055 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 68056 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 68057 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 68058 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 68059 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#E3E3E3
| 68060 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 68061 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 68062 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#FFD5EA
| 68063 ||  || 30 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 68064 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 68065 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 68066 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 68067 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 68068 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 68069 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 68070 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 68071 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 68072 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 68073 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 68074 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 68075 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 68076 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 68077 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 68078 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 68079 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 68080 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 68081 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 68082 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 68083 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 68084 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 68085 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 68086 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 68087 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 68088 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 68089 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 68090 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 68091 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 68092 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 68093 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#FAFAFA
| 68094 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 68095 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 68096 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 68097 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 68098 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 68099 ||  || 27 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 68100 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

68101–68200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 68101 ||  || 22 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 68102 ||  || 23 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#F1F1F1
| 68103 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 68104 ||  || 29 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 68105 ||  || 29 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 68106 ||  || 29 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 68107 ||  || 30 dez 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 68108 ||  || 30 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 68109 Naomipasachoff ||  || 17 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 68110 ||  || 17 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 68111 ||  || 27 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=112 bgcolor=#88F2FF
| 68112 ||  || 19 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 68113 ||  || 21 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 68114 Deákferenc || 2001 AC || 1 jan 2001 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 68115 ||  || 3 jan 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 68116 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 68117 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 68118 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 68119 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 68120 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 68121 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 68122 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 68123 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 68124 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 68125 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 68126 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 68127 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 68128 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 68129 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 68130 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 68131 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 68132 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 68133 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#FFDAB5
| 68134 ||  || 4 jan 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 68135 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 68136 ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 68137 ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 68138 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 68139 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 68140 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 68141 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 68142 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 68143 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 68144 Mizser ||  || 1 jan 2001 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 68145 ||  || 7 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 68146 ||  || 7 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 68147 ||  || 15 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 68148 ||  || 15 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 68149 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 68150 ||  || 15 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 68151 ||  || 15 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 68152 || 2001 BO || 17 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 68153 || 2001 BV || 17 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 68154 ||  || 16 jan 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 68155 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 68156 ||  || 16 jan 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 68157 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 68158 ||  || 21 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 68159 ||  || 21 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 68160 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 68161 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 68162 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 68163 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 68164 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 68165 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 68166 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 68167 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 68168 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 68169 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 68170 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 68171 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 68172 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 68173 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 68174 ||  || 24 jan 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 68175 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 68176 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 68177 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 68178 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 68179 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 68180 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 68181 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 68182 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 68183 ||  || 24 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 68184 ||  || 25 jan 2001 || Farpoint || G. Hug || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 68185 ||  || 28 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 68186 ||  || 17 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 68187 ||  || 18 jan 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 68188 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 68189 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 68190 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 68191 ||  || 26 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 68192 ||  || 31 jan 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 68193 ||  || 26 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 68194 ||  || 29 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 68195 ||  || 31 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 68196 ||  || 26 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 68197 ||  || 26 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 68198 ||  || 29 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 68199 ||  || 31 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 68200 ||  || 26 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

68201–68300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 68201 ||  || 26 jan 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 68202 ||  || 24 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 68203 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 68204 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 68205 || 2001 CS || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 68206 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 68207 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 68208 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 68209 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 68210 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 68211 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 68212 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 68213 ||  || 1 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 68214 ||  || 1 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 68215 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#FFD5EA
| 68216 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 68217 ||  || 1 fev 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 68218 Nealgalt ||  || 12 fev 2001 || Junk Bond || D. Healy || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 68219 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 68220 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 68221 ||  || 12 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 68222 ||  || 12 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 68223 || 2001 DJ || 16 fev 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 68224 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 68225 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 68226 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 68227 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 68228 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 68229 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 68230 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 68231 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 68232 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 68233 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 68234 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 68235 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 68236 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 68237 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 68238 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 68239 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 68240 ||  || 16 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 68241 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 68242 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 68243 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 68244 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#E3E3E3
| 68245 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 68246 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 68247 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 68248 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 68249 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 68250 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 68251 ||  || 20 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 68252 ||  || 22 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#E3E3E3
| 68253 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 68254 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 68255 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 68256 ||  || 17 fev 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 68257 ||  || 17 fev 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 68258 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 68259 ||  || 16 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 68260 ||  || 22 fev 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 68261 || 2001 EU || 2 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 68262 ||  || 4 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 68263 ||  || 14 mar 2001 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 68264 ||  || 11 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 68265 ||  || 15 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 68266 ||  || 15 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#FFD5EA
| 68267 ||  || 4 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 68268 ||  || 14 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 68269 ||  || 15 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 68270 ||  || 15 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 68271 ||  || 15 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 68272 ||  || 15 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=273 bgcolor=#E3E3E3
| 68273 ||  || 2 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 68274 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 68275 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 68276 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 68277 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#FFD5EA
| 68278 ||  || 18 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 68279 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 68280 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 68281 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 68282 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 68283 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 68284 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 68285 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=286 bgcolor=#E3E3E3
| 68286 ||  || 21 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 68287 ||  || 17 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 68288 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 68289 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 68290 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 68291 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 68292 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 68293 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 68294 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 68295 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 68296 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 68297 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 68298 ||  || 21 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 68299 ||  || 23 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 68300 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

68301–68400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 68301 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#E3E3E3
| 68302 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 68303 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 68304 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 68305 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 68306 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 68307 ||  || 18 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 68308 ||  || 18 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 68309 ||  || 18 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 68310 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 68311 ||  || 18 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 68312 ||  || 19 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 68313 ||  || 20 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 68314 ||  || 28 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 68315 ||  || 23 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 68316 ||  || 23 mar 2001 || Haleakala || NEAT || Eunomia || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 68317 ||  || 24 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 68318 ||  || 26 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=319 bgcolor=#E3E3E3
| 68319 ||  || 26 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 68320 ||  || 29 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 68321 ||  || 23 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 68322 ||  || 31 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 68323 ||  || 21 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#E3E3E3
| 68324 ||  || 25 mar 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 68325 Begues ||  || 23 abr 2001 || Begues || J. Manteca || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 68326 ||  || 23 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 68327 ||  || 29 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 68328 ||  || 16 abr 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 68329 ||  || 21 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 68330 ||  || 21 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 68331 ||  || 25 abr 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 68332 || 2001 KO || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 68333 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 68334 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 68335 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 68336 ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 68337 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 68338 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 68339 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 68340 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 68341 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 68342 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 68343 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 68344 ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 68345 ||  || 22 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=346 bgcolor=#FFD5EA
| 68346 ||  || 29 mai 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=347 bgcolor=#FFD5EA
| 68347 ||  || 30 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#FFD5EA
| 68348 ||  || 15 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 68349 ||  || 15 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=350 bgcolor=#FFD5EA
| 68350 ||  || 20 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 68351 ||  || 17 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 68352 ||  || 21 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 68353 ||  || 21 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 68354 ||  || 20 jun 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 68355 || 2001 NZ || 12 jul 2001 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 68356 ||  || 13 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 68357 ||  || 13 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 68358 ||  || 12 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=359 bgcolor=#FFD5EA
| 68359 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 68360 ||  || 16 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 68361 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 68362 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 68363 ||  || 17 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 68364 ||  || 21 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 68365 ||  || 21 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 68366 ||  || 26 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 68367 ||  || 21 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 68368 ||  || 28 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 68369 ||  || 29 jul 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 68370 ||  || 29 jul 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 68371 ||  || 29 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=372 bgcolor=#FFD5EA
| 68372 ||  || 11 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 68373 ||  || 13 ago 2001 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 68374 ||  || 14 ago 2001 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 68375 ||  || 10 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 68376 ||  || 10 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 68377 ||  || 11 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 68378 ||  || 11 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 68379 ||  || 12 ago 2001 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 68380 ||  || 13 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 68381 ||  || 13 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 68382 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 68383 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 68384 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 68385 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 68386 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 68387 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 68388 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 68389 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 68390 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 68391 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 68392 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 68393 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 68394 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 68395 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 68396 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 68397 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 68398 ||  || 22 ago 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 68399 ||  || 16 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 68400 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|}

68401–68500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 68401 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 68402 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 68403 ||  || 23 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 68404 ||  || 19 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 68405 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 68406 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 68407 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 68408 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 68409 ||  || 20 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 68410 Nichols ||  || 16 ago 2001 || OCA-Anza || M. Collins, M. White || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 68411 ||  || 21 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#F1F1F1
| 68412 ||  || 22 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 68413 ||  || 22 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 68414 ||  || 23 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 68415 ||  || 23 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 68416 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 68417 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 68418 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 68419 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 68420 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 68421 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 68422 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 68423 ||  || 20 ago 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 68424 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 68425 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 68426 || 2001 RE || 2 set 2001 || Palomar || NEAT || Charis || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 68427 ||  || 10 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 68428 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 68429 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 68430 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 68431 ||  || 11 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 68432 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 68433 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 68434 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 68435 ||  || 14 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 68436 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 68437 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 68438 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 68439 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 68440 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 68441 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 68442 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 68443 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#88F2FF
| 68444 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 68445 ||  || 9 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 68446 ||  || 10 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 68447 ||  || 10 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 68448 Sidneywolff ||  || 18 set 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 68449 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 68450 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 68451 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 68452 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 68453 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 68454 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 68455 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 68456 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 68457 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 68458 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 68459 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 68460 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 68461 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 68462 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 68463 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 68464 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 68465 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 68466 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 68467 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 68468 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 68469 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 68470 ||  || 25 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 68471 ||  || 21 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 68472 ||  || 28 set 2001 || Farpoint || G. Hug || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 68473 ||  || 23 set 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || Ursula || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 68474 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 68475 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 68476 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 68477 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 68478 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 68479 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 68480 ||  || 15 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 68481 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 68482 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 68483 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 68484 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 68485 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 68486 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 68487 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 68488 ||  || 12 out 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 68489 ||  || 13 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 68490 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 68491 ||  || 17 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 68492 ||  || 17 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 68493 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 68494 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 68495 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 68496 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 68497 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 68498 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 68499 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 68500 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

68501–68600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 68501 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 68502 ||  || 19 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 68503 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 68504 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 68505 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 68506 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 68507 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 68508 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 68509 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 68510 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 68511 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 68512 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 68513 ||  || 19 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 68514 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 68515 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 68516 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 68517 ||  || 23 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 68518 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#88F2FF
| 68519 ||  || 6 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 68520 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 68521 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 68522 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 68523 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 68524 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 68525 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 68526 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 68527 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 68528 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 68529 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 68530 ||  || 11 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 68531 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 68532 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 68533 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 68534 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 68535 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 68536 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 68537 ||  || 11 nov 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Juno || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 68538 ||  || 11 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 68539 ||  || 17 nov 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 68540 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 68541 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 68542 ||  || 17 nov 2001 || Jonathan B. Postel || Jonathan B. Postel Obs. || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 68543 ||  || 17 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 68544 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 68545 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 68546 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 68547 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=548 bgcolor=#FFD5EA
| 68548 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 68549 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 68550 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 68551 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 68552 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 68553 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 68554 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 68555 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 68556 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 68557 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 68558 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 68559 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 68560 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 68561 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 68562 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 68563 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 68564 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 68565 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 68566 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 68567 ||  || 13 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 68568 ||  || 9 dez 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=569 bgcolor=#FFDAB5
| 68569 ||  || 19 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 68570 ||  || 23 dez 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky || Juno || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 68571 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 68572 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 68573 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 68574 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 68575 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 68576 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 68577 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 68578 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 68579 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 68580 ||  || 17 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 68581 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 68582 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 68583 ||  || 19 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#F1F1F1
| 68584 ||  || 8 jan 2002 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 68585 ||  || 9 jan 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 68586 ||  || 5 jan 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 68587 ||  || 11 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 68588 ||  || 11 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 68589 ||  || 11 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 68590 ||  || 12 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 68591 ||  || 8 jan 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 68592 ||  || 7 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 68593 ||  || 7 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Juno || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 68594 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 68595 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 68596 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 68597 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 68598 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 68599 ||  || 11 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 68600 ||  || 11 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

68601–68700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 68601 ||  || 12 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 68602 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 68603 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 68604 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 68605 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 68606 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 68607 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 68608 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 68609 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 68610 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 68611 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 68612 ||  || 11 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 68613 ||  || 12 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 68614 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 68615 ||  || 13 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 68616 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 68617 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 68618 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 68619 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 68620 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 68621 ||  || 10 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 68622 || 2002 BQ || 21 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 68623 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 68624 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 68625 ||  || 19 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 68626 ||  || 19 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 68627 ||  || 19 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 68628 ||  || 21 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 68629 ||  || 21 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 68630 ||  || 25 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 68631 ||  || 19 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 68632 ||  || 6 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 68633 ||  || 8 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 68634 ||  || 9 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 68635 ||  || 8 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 68636 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 68637 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 68638 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 68639 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 68640 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 68641 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 68642 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 68643 ||  || 3 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 68644 ||  || 12 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 68645 ||  || 11 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 68646 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 68647 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 68648 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 68649 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 68650 ||  || 13 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 68651 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 68652 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 68653 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 68654 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 68655 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 68656 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 68657 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 68658 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 68659 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 68660 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 68661 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 68662 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 68663 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 68664 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 68665 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 68666 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 68667 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 68668 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 68669 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 68670 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 68671 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 68672 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 68673 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 68674 ||  || 12 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 68675 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 68676 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 68677 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 68678 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 68679 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 68680 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 68681 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 68682 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 68683 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 68684 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 68685 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 68686 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 68687 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 68688 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 68689 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 68690 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 68691 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 68692 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 68693 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 68694 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 68695 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 68696 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 68697 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 68698 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 68699 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 68700 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

68701–68800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 68701 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 68702 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 68703 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 68704 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 68705 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 68706 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 68707 ||  || 13 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 68708 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 68709 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 68710 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 68711 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 68712 ||  || 15 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 68713 ||  || 4 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 68714 ||  || 6 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 68715 ||  || 8 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 68716 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 68717 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 68718 Safi || 2002 DQ || 17 fev 2002 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 68719 Jangyeongsil || 2002 DW || 16 fev 2002 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 68720 ||  || 21 fev 2002 || Nashville || R. Clingan || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 68721 ||  || 16 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 68722 ||  || 19 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 68723 ||  || 20 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 68724 ||  || 21 fev 2002 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=725 bgcolor=#88F2FF
| 68725 ||  || 10 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || Vesta || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 68726 ||  || 12 mar 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 68727 ||  || 12 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 68728 ||  || 6 mar 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 68729 ||  || 14 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 68730 Straizys ||  || 15 mar 2002 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 68731 ||  || 6 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 68732 ||  || 10 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 68733 ||  || 10 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 68734 ||  || 10 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 68735 ||  || 10 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 68736 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 68737 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 68738 ||  || 11 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 68739 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 68740 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 68741 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 68742 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 68743 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 68744 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 68745 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=746 bgcolor=#F1F1F1
| 68746 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 68747 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 68748 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 68749 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 68750 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 68751 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 68752 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 68753 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 68754 ||  || 14 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 68755 ||  || 10 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 68756 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 68757 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 68758 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 68759 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 68760 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 68761 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 68762 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 68763 ||  || 15 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 68764 ||  || 15 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 68765 ||  || 15 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#88F2FF
| 68766 ||  || 6 mar 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 68767 ||  || 9 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 68768 ||  || 9 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 68769 ||  || 9 mar 2002 || Catalina || CSS || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 68770 ||  || 13 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 68771 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 68772 ||  || 14 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 68773 ||  || 15 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 68774 ||  || 15 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 68775 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 68776 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 68777 ||  || 18 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 68778 ||  || 19 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 68779 Schöninger ||  || 18 mar 2002 || Kleť || KLENOT || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 68780 ||  || 18 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 68781 ||  || 28 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 68782 ||  || 16 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 68783 ||  || 16 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 68784 ||  || 17 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 68785 ||  || 16 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 68786 ||  || 16 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 68787 ||  || 16 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#88F2FF
| 68788 ||  || 16 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || Vesta || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 68789 ||  || 17 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 68790 ||  || 20 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 68791 ||  || 20 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 68792 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 68793 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 68794 ||  || 12 abr 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 68795 ||  || 15 abr 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 68796 ||  || 15 abr 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 68797 ||  || 4 abr 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 68798 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 68799 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 68800 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

68801–68900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 68801 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 68802 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 68803 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 68804 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 68805 ||  || 2 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 68806 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 68807 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 68808 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 68809 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 68810 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 68811 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 68812 ||  || 5 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 68813 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 68814 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 68815 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 68816 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 68817 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 68818 ||  || 9 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 68819 ||  || 9 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 68820 ||  || 9 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 68821 ||  || 9 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 68822 ||  || 9 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 68823 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 68824 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 68825 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 68826 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 68827 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 68828 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 68829 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 68830 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 68831 ||  || 10 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 68832 ||  || 9 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 68833 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 68834 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 68835 ||  || 11 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=836 bgcolor=#FAFAFA
| 68836 ||  || 11 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 68837 ||  || 11 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=838 bgcolor=#FAFAFA
| 68838 ||  || 11 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 68839 ||  || 11 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 68840 ||  || 11 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 68841 ||  || 12 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 68842 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 68843 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 68844 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 68845 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 68846 ||  || 12 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=847 bgcolor=#FAFAFA
| 68847 ||  || 13 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 68848 ||  || 13 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 68849 ||  || 15 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 68850 ||  || 14 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 68851 || 2002 HV || 16 abr 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 68852 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 68853 Vaimaca ||  || 19 abr 2002 || Los Molinos || Los Molinos Obs. || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 68854 ||  || 17 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 68855 ||  || 29 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 68856 ||  || 17 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 68857 || 2002 JF || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 68858 || 2002 JW || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || Brangane || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 68859 || 2002 JZ || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 68860 ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 68861 ||  || 3 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 68862 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 68863 ||  || 6 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 68864 ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 68865 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 68866 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 68867 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 68868 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 68869 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 68870 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 68871 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 68872 ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 68873 ||  || 9 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 68874 ||  || 8 mai 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 68875 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 68876 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 68877 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 68878 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 68879 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 68880 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 68881 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 68882 ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 68883 ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 68884 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 68885 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 68886 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 68887 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 68888 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 68889 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 68890 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 68891 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 68892 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 68893 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 68894 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 68895 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 68896 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 68897 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 68898 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 68899 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 68900 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

68901–69000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 68901 ||  || 15 mai 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills Obs. || Phocaea || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 68902 ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 68903 ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 68904 ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 68905 ||  || 12 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 68906 ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 68907 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 68908 ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 68909 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 68910 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 68911 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 68912 ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 68913 ||  || 8 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 68914 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 68915 ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 68916 ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 68917 ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 68918 ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 68919 ||  || 3 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 68920 ||  || 3 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 68921 ||  || 1 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 68922 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 68923 ||  || 10 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 68924 ||  || 12 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 68925 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 68926 ||  || 19 jun 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 68927 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 68928 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 68929 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 68930 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 68931 ||  || 18 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 68932 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 68933 ||  || 28 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || Juno || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 68934 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 68935 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 68936 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 68937 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 68938 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 68939 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 68940 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 68941 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 68942 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 68943 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#FFDAB5
| 68944 ||  || 15 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 68945 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 68946 ||  || 11 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 68947 Brunofunk ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 68948 Mikeoates ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 68949 ||  || 19 ago 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=950 bgcolor=#FFD5EA
| 68950 ||  || 27 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 68951 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 68952 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 68953 || 2002 RS || 3 set 2002 || Nashville || R. Clingan || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 68954 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 68955 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 68956 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 68957 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 68958 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 68959 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 68960 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 68961 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 68962 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 68963 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 68964 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 68965 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 68966 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 68967 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 68968 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 68969 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 68970 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 68971 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 68972 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 68973 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 68974 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 68975 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 68976 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 68977 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 68978 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 68979 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 68980 ||  || 13 set 2002 || Starkenburg Observatory || Starkenburg Obs. || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 68981 ||  || 29 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 68982 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 68983 ||  || 30 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 68984 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 68985 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 68986 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 68987 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 68988 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 68989 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 68990 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 68991 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 68992 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 68993 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 68994 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 68995 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 68996 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 68997 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 68998 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 68999 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 69000 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (65001)–(70000) (IAU Minor Planet Center)

068